Beacon:

 Beacon 1 — американский технологический спутник.
 Beacon 2 — американский технологический спутник.